J33 steht für:

 General Electric J33, ein Turbojet-Triebwerk
 Bezeichnung der schwedischen Luftwaffe für die de Havilland DH.112 Venom
 Nasenpolyp, eine Erkrankung der Nasenhöhle nach dem ICD-10-Code
 den Johnson-Körper J33, die verdrehte Fünfeckskuppelrotunde

Abkürzung